Işıklı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Işıklı (Çukurca), Ortschaft im Landkreis Çukurca der türkischen Provinz Hakkari
 Işıklı (Emet), Ortschaft im Landkreis Emet der türkischen Provinz Kütahya
 Işıklı (Enez), Ortschaft im Landkreis Enez der türkischen Provinz Edirne
 Işıklı (Hekimhan), Ortschaft im Landkreis Hekimhan der türkischen Provinz Malatya
 Işıklı (İskenderun), Ortschaft im Landkreis İskenderun der türkischen Provinz Hatay
 Işıklı (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana 
 Işıklı (Mecitözü), Ortschaft im Landkreis Mecitözü der türkischen Provinz Çorum
 Işıklı (Mudanya), Ortschaft im Landkreis Mudanya der türkischen Provinz Bursa
 Işıklı (Sarıveliler), Ortschaft im Landkreis Sarıveliler der türkischen Provinz Karaman
 Işıklı (Şehitkamil), Ortschaft im Landkreis Şehitkamil der türkischen Provinz Gaziantep
 Işıklı (Tire), Ortschaft im Landkreis Tire der türkischen Provinz İzmir
 Işıklı (Tirebolu), Ortschaft im Landkreis Tirebolu der türkischen Provinz Giresun
 Işıklı (Viranşehir), Ortschaft im Landkreis Viranşehir der türkischen Provinz Şanlıurfa

 Işıklı Gölü, See in der türkischen Provinz Denizli